Oops může být:

 oops (Linux) – typ chybových stavů jádra Linuxu
 Oops!... I Did It Again – album americké zpěvačky Britney Spearsové
 Oops!... I Did It Again (píseň) – první píseň tohoto alba
 Oops!... I Did It Again Tour – turné k vydání tohoto alba